Астровите (Astereae) са триб растения от семейство Сложноцветни (Asteraceae).

Таксонът е описан за пръв път от Анри Касини през година.

Подтрибове

Бележки